Астра́нция, или Звездо́вка () — род травянистых растений семейства  Представители рода встречаются преимущественно в Центральной, Восточной и Южной Европе и на Кавказе. Род включает в себя много видов, которые имеют декоративные цветы, ароматные корни и перистые листья.

Название 
Родовое название происходит от латинского корня , означающего «звезда» и относится к звездообразным прицветникам, формирующим обёртки соцветия-зонтика.

Таксономия 
, 1753, Sp. Pl. 1: 235.

Род Астранция относится к семейству  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Список видов 
Виды в статусе подтвержденных
 
 
 
 
 
  — Астранция большая
 
  — Астранция малая
 
 
 
 

Виды в статусе неподтвержденных

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Зонтичные